Hasenbuck (metrostation) - metrostation in Neurenberg in onderstaand stadsdeel
 Hasenbuck (Neurenberg) - stadsdeel van Neurenberg